Лига звёзд Катара 2003/2004 () — 
32-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Катар СК». Сезон начался 9 октября 2003 года и закончился 14 апреля 2004 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Аль-Эттифак». Лигу пополнил клуб «Ас-Сайлия».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

2003/2004
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2003 году
Спорт в Катаре в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004